Rodriguinho è uno pseudonimo brasiliano. Può riferirsi a:
 Rodrigo Araújo da Silva Filho, calciatore classe 2001
 Rodrigo Corrêa Dantas, calciatore classe 1989
 Rodrigo Eduardo Costa Marinho, calciatore classe 1988